Спрус или Спрюс () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов:
 Спрус — американская (канадская) приморская ель, отличавшаяся наилучшими показателями прочности и отсутствием сучков, использовалась в авиастроении.

Фамилия 
 Спрус, Ричард (1817—1893) — британский ботаник.
 Спрюс, Табита Джейн (род. 1949) — американская писательница и активистка, супруга писателя Стивена Кинга.

Топонимы 
 Спрус — тауншип в округе Розо, Миннесота, США. 
 Спрус — остров в составе Кадьякского архипелага в заливе Аляска, в штате Аляска, США.

См. также 
 «Spruce Goose» — прозвище Hughes H-4 Hercules, самого большого по размаху крыла самолёта в истории.